Schaueregg heißen folgende Orte:
 Schaueregg (Gemeinde Pinggau), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Pinggau in der Steiermark
 Schaueregg (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil der Gemeinde Thomasberg (Niederösterreich).